Lux (eenheid), een natuurkundige eenheid voor verlichtingssterkte
Lux (zeepmerk), een zeepmerk
Lux (motorfiets), een motorfietsmerk
Lux (computerspel), een computerspel
Lux (tijdschrift), een geillustreerd tijdschrift voor fotografie
LUX kan verwijzen naar:
LUX (programma), een televisie-, radio- en internetprogramma
LUX (Nijmegen), een bioscoop annex cultureel centrum in Nijmegen
LUX-prijs, een jaarlijkse filmprijs van het Europees Parlement

  Lux (Côte-d'Or)
  Lux (Haute-Garonne)
  Lux (Saône-et-Loire)